Finanzverwaltung steht für:

 Finanzverwaltung (Deutschland)
 Finanzverwaltung (Österreich)
 Eidgenössische Finanzverwaltung, Schweiz
 Steuerverwaltung (Liechtenstein)

Siehe auch: